Black Is the Colour (Of My True Love's Hair) – brano musicale popolare
 Black Is the Colour – album degli Arven del 2013